Kosta (Andhra Pradesh), een geografische (niet-bestuurlijke) regio van de Indiase staat Andhra Pradesh
Kosta (Zweden), een plaats in de gemeente Lessebo in de Zweedse provincie Kronobergs län
Kosta (Estland), een plaats in de gemeente Haljala, Estland
Kosta (Griekenland), een plaats in Griekenland

Zie ook
Costa (doorverwijspagina)